Теодор I може бити:

 Теодор I Ласкарис (1204-1222), никејски цар
 Теодор I Палеолог (1383-1407), морејски деспот